Rusafa (Síria) - vila síria
 Resafa - sítio arqueológico sírio